Михаил Аркадьевич Жарковский (28 ноября 1919, Киев — 26 октября 2007, Москва) — советский актёр театра и кино. Заслуженный работник культуры РСФСР (1981).

Биография 
Сын оперного певца (бас-баритон) Аркадия Евсеевича Жарковского и Марии Аккиндиновны Жарковской (урождённой Странской).
 В 1945 году окончил Театральный институт имени Бориса Щукина (курс В. К. Львовой).
 С 1945 по 1964 гг. — актёр Театра имени Вахтангова.
 С 1964 по 1967 гг. — заместитель начальника управления театрами Министерства культуры СССР.
 С 1967 по 1977 гг. — директор Московского драматического Театра имени К. С. Станиславского.
 С 1977 по 1985 гг. — директор-распорядитель Московского музыкального Театра имени К. С. Станиславского и Немировича-Данченко.
В 1985 году Михаил Аркадьевич вышел на пенсию.

Похоронен на Пятницком кладбище в Москве.

Двоюродный брат — композитор Евгений Эммануилович Жарковский.

Сын — Дмитрий Жарковский (1956 г. р.) снимался в главной роли в фильме «Красные пчёлы».

Фильмография 
 1958 — «Город на заре»
 1972 — «Былое и думы» (4 серия) — Пётр Наумович, сотрудник канцелярии
 1973 — «Семнадцать мгновений весны» — Кальтенбруннер
 1974 — «Великий укротитель» — директор зоопарка
 1975 — «Побег на рассвете» — Берг
 1976 — «Жизнь и смерть Фердинанда Люса» — Кальтенбруннер
 1977 — «Фронт за линией фронта» — Высокий-Кляйн
 1978 — «Антонина Брагина» — Костя, начальник плавки
 1986 — «Без срока давности»
 1987 — «Отступник»
 1991 — «Женщина для всех» — дядя Миша
 1991 — «Плащаница Александра Невского» — иностранец Харрис

Примечания

Ссылки 
 ЖАРКОВСКИЙ Михаил Аркадьевич  на сайте Алексея Тремасова

Персоналии:Театр им. Станиславского
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Похороненные на Пятницком кладбище